Ginderdoor (Alphen-Chaam), buurtschap in de gemeente Alphen-Chaam
Ginderdoor (Laarbeek), buurtschap in de gemeente Laarbeek